Lišice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Lišice, Gemeinde im Okres Hradec Králové
Lišice, Ortsteil von Svatý Mikuláš, Okres Kutná Hora
Lišice, Ortsteil von Dolní Lukavice, Okres Plzeň-jih